Красниково — название населённых пунктов в России:
 Красниково — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Красниково — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Красниково — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Красниково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Красниково — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Красниково — село в Пристенском районе Курской области.
 Красниково — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Красниково — село в Кромском районе Орловской области.
 Красниково — село в Знаменском районе Орловской области.
 Красниково — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Красниково — деревня в Мичуринском районе Тамбовской области.